Ierapoli (anche Hierapolis, Herapoli, o Gerapoli) è un nome che si riferisce a varie località:

Ierapoli, città della Frigia, classificata dall'Unesco tra i Patrimoni dell'umanità
Ierapoli Bambice in Siria
Ierapoli Castabala (Kastabala) in Cilicia

Pagine correlate
Diocesi di Gerapoli